Brandonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Brandonville (Pennsylvania)
Brandonville (West Virginia)